Haydenville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Haydenville (Massachusetts)
 Haydenville (Minnesota)
 Haydenville (New York)
 Haydenville (Ohio)
 Haydenville (Oklahoma)